Панеряй — узловая железнодорожная станция Литовских железных дорог. Расположена на скрещении линий на Каунас и Марцинконис (ближайшая станция — Лентварис, в 9 км), Вальчюнай (ближайшая станция — Вайдотай, в 7 км) и Вильнюс (в 9 км).

Станция находится в Вильнюсе, в районе Панеряй.

История 
 Станция открыта в 1898 году.
 В 1975 году была произведена электрификация участка Науйойи-Вильня — Каунас на переменном токе 25 кВ, в том числе и станции Панеряй.

Пассажирское сообщение по станции

Пригородные поезда 

На станции ежедневно останавливаются следующие пригородные поезда:
 Науйойи-Вильня — Каунас ;
 Науйойи-Вильня — Тракай ;
 Науйойи-Вильня — Марцинконис.

Коммерческие операции 

 Прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций.
 Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 24 (30) и 30 т на станциях.
 Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.
 Продажа билетов на все пассажирские поезда. Прием и выдача багажа не производятся.

Примечания

Ссылки 
 
 Тарифное руководство № 4. Книга 1  (на 1.03.2019 года)
 

Здания и сооружения Вильнюса
Железнодорожные станции Литвы